Лонган:

 Лонган (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Лонган (рослина) — вічнозелене дерево, поширене у Китаї, Таїланді, Тайвані, В'єтнамі та Індонезії, а також його плід